Nong Chang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Uthai Thani, Thailanda, cu o populație de 44.366 de locuitori și o suprafață de 341,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 96 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Uthai Thani